

П'ятра-Албе () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Одейле.

Пятра-Албе () — село у Яловенському районі.